Williams – nazwisko
 Williams F1 (Williams Racing) – zespół Formuły 1
 %R Williamsa – wskaźnik analizy technicznej

Miejscowości w Australii:
 Williams – miasto w stanie Australia Zachodnia
Miejscowości w USA:
 Williams – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Coconino
 Williams – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Colusa
 Williams – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Williams – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Williams – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Williams – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Josephine
 Williams – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Colleton
Gminy w USA:
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Williams (ang. Williams Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Williams (ang. Williams County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Williams (ang. Williams County) – w stanie Ohio

Zobacz też